Гаврюшенко — українське прізвище. Його носіями є:
 Гаврюшенко Анатолій Якович (1928–2011) — український актор. Народний артист УРСР (1989).
 Гаврюшенко Атталія Матвіївна (1927–2013) — український режисер та актриса.
Українські прізвища
Прізвища на -енко